Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym w sezonie 2000 to trzecia edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował siedem wyścigów, z czego cztery odbyły się w Europie, dwa w Ameryce Północnej oraz jeden w Australii. Pierwsze zawody odbyły się 12 marca w stolicy Australii - Canberze, a ostatnie 3 września w szwajcarskim Embrach.

Trofeum sprzed roku broniła Australijka Anna Wilson. Tym razem w klasyfikacji generalnej zwyciężyła Litwinka Diana Žiliūtė (po raz drugi w karierze).

Wyniki

Klasyfikacja generalna

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Mémoire du cyclisme 

Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym
2000 w kolarstwie